Елена Янкович — победительница турнира.

Общая информация 
 Сыграв на этом турнире,  Жюстин Энен впервые после своего ухода в мае-2008 возвращается в одиночный рейтинг WTA.
  Елена Янкович в четвёртый раз побеждает Каролину Возняцки, причем 2 раза будучи выше в рейтинге она проигрывает ей один сет ( оба раза - стартовый ), а дважды будучи ниже в рейтинге обходится без этого. Возняцки благодаря финалу впервые становится №2 в мире.

Сеянные 
Все сеянные начинают турнир со 2 круга.

  Светлана Кузнецова (Второй раунд)
  Каролина Возняцки (Финал)
  Виктория Азаренко (Третий раунд)
  Елена Дементьева (Четвертьфинал)
  Агнешка Радваньская (Полуфинал)
  Елена Янкович (Титул)
  Ли На (Второй раунд)
  Саманта Стосур (Полуфинал)
  Флавия Пеннетта (Третий раунд)
  Мария Шарапова (Третий раунд)
  Марион Бартоли (Четвёртый раунд)
  Вера Звонарёва (Четвёртый раунд)
  Янина Викмайер (Четвёртый раунд)
  Ким Клейстерс (Третий раунд)
  Франческа Скьявоне (Третий раунд)
  Надежда Петрова ''(Четвёртый раунд)

<li> Шахар Пеер (Четвёртый раунд)
<li> Чжэн Цзе (Четвертьфинал)
<li> Араван Резай (Четвёртый раунд)
<li> Алёна Бондаренко (Второй раунд)
<li> Даниэла Гантухова (Второй раунд)
<li> Сабина Лисицки (Второй раунд, снятие с турнира)
<li> Алиса Клейбанова (Четвертьфинал)
<li> Ана Иванович (Второй раунд)
<li> Анастасия Павлюченкова (Третий раунд)
<li> Доминика Цибулкова (Второй раунд)
<li> Агнеш Савай (Третий раунд)
<li> Мария Хосе Мартинес Санчес (Четвертьфинал)
<li> Анабель Медина Гарригес (Второй раунд)
<li> Александра Возняк (Второй раунд)
<li> Жисела Дулко (Третий раунд)
<li> Мария Кириленко (Третий раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Сетки основного турнира

BNP Paribas Open 2010